Ura kan syfta på:

Personer 
 Ura Kazuki – sumobrottare

Geografi

Estland 

 Ura Jõgi, vattendrag, Pärnu län,

Franska Polynesien 

 Atoll Manuae, atoll,

Ryssland 

 Upa (flod), vattendrag, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Franska Polynesienförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar